Jetsam bezeichnet:

 Treibgut, welches absichtlich von Bord eines Schiffes geworfen wurde
 Flotsam and Jetsam, US-amerikanische Metal-Band
 Jetsam-Moräne, als Mittelmoräne in den Prince Albert Mountains im ostantarktischen Viktorialand